Иводзима, Ио или Иото — остров вулканического происхождения, в 1200 км южнее Токио в архипелаге Кадзан.
 Десантные вертолётоносцы типа «Иводзима» — серия десантных вертолётоносцев США.

См. также 
 Битва за Иводзиму — сражение между войсками Японской империи и США за остров Иото (Иводзиму).
 «Водружение флага над Иводзимой» — историческая фотография, сделанная в ходе битвы за Иводзиму.
 Пески Иводзимы